Toponímia:
 Etxarri (Iparralde), municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics
 Etxarri (Larraun), localitat navarresa pertanyent al municipi de Larraun
 Etxarri (Navarra), municipi de Navarra, a la comarca de Cuenca de Pamplona, dins la merindad de Pamplona
 Etxarri Aranatz, municipi a la comarca de Sakana, dins la merindad de Pamplona
 Miscel·lània: Aquilino Etxarri Olloquiegi (Pasaia, 1969), futbolista basc que jugava de migcampista defensiu